Инди́йские носоро́ги () — род млекопитающих семейства носороговых (Rhinocerotidae).

Название 
Слово Rhinoceros имеет греческое происхождение: Rhino переводится как «нос», ceros означает «рог».

Виды 
Род состоит из двух живущих видов и нескольких подвидов:

Яванский носорог —  — распространён на западной оконечности острова Ява, в национальном парке Уджунг Кулон и в национальном парке Кэт Тиен во Вьетнаме. Численность популяции — около 60 особей.

Подвиды:
 Rhinoceros sondaicus sondaicus — Индонезия
 † Rhinoceros sondaicus annamiticus — Вьетнам
 † Rhinoceros sondaicus inermis — Индия

Индийский носорог —  — распространён в Индии и Непале. Численность популяции — около 2500 особей.

Вымершие виды 

Несколько видов рода вымерли:
 † Rhinoceros hemitoxhus
 † 
 † 
 † Rhinoceros megarhinus
 † Rhinoceros philippinensis
 † Rhinoceros sinensis

Примечания 

Носороговые
Млекопитающие Азии
Роды млекопитающих